Дербеке () — топоним в России, распространён в Якутии

 Дербеке — река, левый приток Адычи (бассейн Яны).
 Дербеке — озеро, на левом берегу р. Тангнары, координаты 63°23' с. ш. 123°03' в. д., код ГКГН 453426.
 Дербеке — отдельные дворы, на левом берегу р. Дербеке, координаты 65°38' с. ш. 135°28' в. д., код ГКГН 358317.